Orbán Gáspár (Budapest, 1992. február 7. –) jogász végzettségű, a Puskás Akadémia FC volt középpályás labdarúgója, a Felház nevű karizmatikus keresztény mozgalom volt vezetője, 2019 óta szerződéses katona, Orbán Viktor miniszterelnök fia.

Származása
Nagyszülei: Orbán Győző (1940) és Sipos Erzsébet, illetve Lévai István (1922) és Cseh Mária
Szülei: Orbán Viktor (1963) politikus, miniszterelnök és Lévai Anikó (1963)
Testvérei: Ráhel (1989), Sára (1994), Róza (2000), Flóra (2004)

Tanulmányai
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő (2011) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2018)
A Bibó István Szakkollégium tagjaként elvégzett egy, a Transparency International Magyarország által szervezett korrupcióellenes tanfolyamot.
Szakdolgozata A melegházasság kérdése Magyarországon és Európában: az azonosneműek házassága és a család szabályozásának lehetséges irányai, aminek Nagypál Szabolcs volt a témavezetője.

A Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképző századának kiképző tanfolyam (2019).
Sandhurst Royal Military Academy (RMAS) kilenc hónapos kurzusa. A 3 × 3 hét vizsgagyakorlattal kiegészülő katonai vezetői képzés a tiszti pálya elkezdéséhez szükséges felkészítés.

Labdarúgó pályafutása 
Orbán Gáspár az MLSZ labdarúgó-adatbázisa szerint 2011-től 2014-ig tizenkét NB II-es és két NB I-es mérkőzésen játszott, profi karrierje során összesen 347 percet töltött a pályán. Gólt nem lőtt.

A Videoton FC-nél nevelkedett. Első NB II-es labdarúgó-mérkőzése 2010. október 23-án volt a Kozármisleny SE otthonában, a Videoton FC színeiben, amelyen csereként lépett pályára a 86. percben. A végeredmény 2–2 lett.

2011 júliusában profi szerződést kapott a Videoton FC-től. 2013 nyarán félévre kölcsönbe került az NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC-től az NB III-ban szereplő Videoton II-höz.

2014. március 8-án első ízben szerepelt NB I-es mérkőzésen, amikor a Honvéd elleni, 0–4-re végződő bajnokin csereként állt be a 78. percben.

2014 áprilisában – egy kiújuló sérülése miatt – befejezte labdarúgó-pályafutását.

Karizmatikus tevékenysége 
Labdarúgó-pályafutását követően Ugandába utazott és az Empower a Child nevű, magát szabadkeresztény, karizmatikus lelkiséggel, azon belül is »újkálvinistának« valló segélyszervezet segítőjeként, afrikai gyermekeket tanított focizni.

2016-ban erről így nyilatkozott:

Az eredetileg református Orbán Gáspár azt nyilatkozta a 24.hu hírportálnak, hogy 22 éves koráig vallásos volt ugyan, de nem hívő. Elmondása szerint Ugandában olyan erejével találkozott az élő Istennek, hogy „átadta” Jézusnak az egész életét.
Később két társával, Prekopa Donáttal és Ember Illéssel több órás interjúban beszélt az általuk megalapított Felház nevű karizmatikus mozgalomról. Úgy nyilatkozott társaival a 24.hu portálnak, hogy a (Felházban fellobbant) „óriási tűz egész Magyarország kultúráját fogja megváltoztatni. Vagy akár egész Európáét.” Terveiknek megfelelően 2019 márciusában befejezték a Felházat.

Katonai pályafutása
2019 tavaszán 6 hetes alapkiképzésén vett részt a szolnoki MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképző századánál, majd júniusban Szolnokon, a Vitéz Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázison katonai esküt tett és ezzel szerződéses katonává vált. 2020-ban elvégezte a Sandhursti Királyi Katonai Akadémia kilenc hónapos képzését.

Családfája

Jegyzetek

Források 

 HLSZ adatlapja

További információk 
 Van, aki már inkább csak kiátkozná az egyházból Orbán Viktor fiát, 168ora.hu
 Felház - Kit küldjek el? MOM Sport 2017. 09. 15., youtube.com
 Áldás, békesség, Orbán Gáspár!, reposzt.hu

1992-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Videoton labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Gáspár